Crabb ist der Familienname folgender Personen:

 George Whitfield Crabb (1804–1846), US-amerikanischer Politiker
 Jeremiah Crabb (1760–1800), US-amerikanischer Politiker
 Joey Crabb (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lawrence J. Crabb (1944–2021), US-amerikanischer Psychologe und christlicher Seelsorger 
 Lionel Crabb (1909–1956), britischer Kampftaucher und Marineoffizier
 R. Paul Crabb (* 1954), US-amerikanischer Musikpädagoge und Chorleiter
 Stephen Crabb (* 1973), britischer Politiker der Conservative Party
 Taylor Crabb (* 1992), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 Trevor Crabb (* 1989), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler

Crabb ist der Name folgender Ortschaft:

 Crabb (Texas), eine Ortschaft im Fort Bend County im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:

 Crab
 Krabb
 Krapp
 Grabb